Troppen is de aanduiding van een aantal eilanden van de Lule-archipel in Zweden

 Troppen (Luleå) – twee kleine eilanden samen 
 Troppen (Råneå) – klein eiland